Pratale ima više značenja:
 Pratale, Pistoia
 Pratale, Terni